Бра́тская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 В Алма-Ате:
 Братская улица;
 2-я Братская улица.

Россия 
 Братская улица — улица в Димитровграде.
 Братская улица — улица в Екатеринбурге.
 Братская улица — улица в Краснодаре.
 В Красноярске:
 1-я Братская улица;
 2-я Братская улица.
 Братская улица — улица в Курске.
 Братская улица — улица в Москве.
 Братская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Братская улица — улица в Перми.
 Братская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Братская улица -- улица в Томске.
 Братская улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Братская улица — улица в Днепре.
 Братская улица — улица в Запорожье.
 Братская улица — улица в Киеве.
 Братская улица — прежнее название части улицы Иова Кондзелевича в Луцке.
 Братская улица — улица в Николаеве.
 Братская улица — улица в Симферополе.
 Братская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Братский мост
 Братский переулок